Mistrzostwa Ameryki Południowej w lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne rozgrywane nieregularnie (najczęściej w interwale dwuletnim) począwszy od 1919 roku. W pierwszej edycji czempionatu wzięły udział tylko dwie reprezentacje – Chile i Urugwaju. Organizatorem imprezy jest Południowoamerykańska Konfederacja Lekkoatletyczna CONSUDATLE.

Edycje

Zobacz też 
 Mistrzostwa Ameryki Południowej w Biegach Przełajowych 2010
 Mistrzostwa Ameryki Południowej w Biegach Przełajowych 2011
 Mistrzostwa Ameryki Południowej w Chodzie Sportowym 2008
 Mistrzostwa Ameryki Południowej w Chodzie Sportowym 2010
 Mistrzostwa Ameryki Południowej w Półmaratonie 2010

Przypisy

Bibliografia 
 

!